Die Panamerikameisterschaften 2018 im Badminton fanden vom 26. bis zum 29. April 2018 in Guatemala-Stadt in Guatemala statt. Es war die 22. Austragung der Titelkämpfe.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Setzliste 
 Ygor Coelho (Champion)
 Kevin Cordón (Halbfinale)
 Jason Ho-Shue (Finale)
 Osleni Guerrero (Halbfinale)
 Leodannis Martínez (3. Runde)
 Job Castillo (Viertelfinale)
 Lino Muñoz (Viertelfinale)
 Daniel La Torre (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Michelle Li (Champion)
 Rachel Honderich (Finale)
 Brittney Tam (Halbfinale)
 Daniela Macías (3. Runde)
 Jamie Hsu (Viertelfinale)
 Tahimara Oropeza (3. Runde)
 Disha Gupta (Viertelfinale)
 Fernanda Saponara Rivva (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (Champions)
 Phillip Chew / Ryan Chew (Finale)
 Job Castillo / Lino Muñoz (Halbfinale)
 Jonathan Solis / Rodolfo Ramírez (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Daniela Macías / Dánica Nishimura (Viertelfinale)
 Ariel Lee / Sydney Lee (Viertelfinale)
 Michelle Tong / Josephine Wu (Finale)
 Inés Castillo / Paula La Torre (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Daniel La Torre / Dánica Nishimura (Viertelfinale)
 Leodannis Martínez / Tahimara Oropeza (Viertelfinale)
 Mathew Fogarty / Isabel Zhong (2. Runde)
 Artur Silva Pomoceno / Fabiana Silva (3. Runde)
 Matheus Voigt / Jaqueline Lima (3. Runde)
 Andrés López / Cynthia González (Halbfinale)
 Jonathan Solis / Diana Corleto Soto (Halbfinale)
 Bruno Barrueto / Fernanda Saponara Rivva (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks 
Offizielle Webseite
Resultate

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Guatemala-Stadt